Der Wettbewerb im Halbleichtgewicht der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2012 wurde am 29. Juli im Exhibition Centre London ausgetragen. Pro Nation durfte maximal eine Athletin antreten. Das zulässige Körpergewicht einer Athletin betrug bis zu 52 kg. Olympiasieger wurde die Nordkoreanerin An Kum-ae vor Yanet Bermoy aus Kuba. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Priscilla Gneto aus Frankreich und die Italienerin Rosalba Forciniti.

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Endstand

Weblinks 
 Resultate Halbleichtgewicht Frauen

Halbleichtgewicht Frauen